Van Meter est un nom propre

Patronymes 

 Homer Van Meter, criminel et braqueur de banque américain, du début du .
 Karl M. van Meter, chercheur en sociologie.

Toponymes 

 Van Meter, une ville du comté de Crawford, en Iowa.